Korbel :

Patronyme 
Korbel
 Josef Korbel (1909-1977), diplomate tchécoslovaque
 Madeleine Korbel Albright (1937-2022), secrétaire d'état américaine, sa fille
 Petr Korbel (né en 1971), pongiste tchèque
 Karl-Heinz Körbel (né en 1954), footballeur allemand

 Korbell
 Nolwenn Korbell (née en 1968), auteure-compositrice-interprète et actrice française

Toponyme